Floy Joy (single), een nummer van The Supremes uit 1971
 Floy Joy (band), een Britse band